Ronald Janssen Architecten, Nederlands architectenbureau uit Amsterdam
 Zaak-Janssen, Belgische moordzaak